As Salas de Recursos Multifuncionais são dispositivos de um programa do Ministério da Educação do Brasil que fornece alguns equipamentos de informática, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a criação de salas destinadas a integrar alunos com necessidades especiais nas escolas públicas regulares por meio da política de educação inclusiva. 

São salas com materiais diferenciados e profissionais preparados especificamente para o atendimento às diversas necessidades educativas especiais dos educandos.. A escola regular deverá disponibilizar a contrapartida de salas e pessoal para que o programa seja realizado com sucesso.

Percebe-se a centralidade da sala de recursos como o dispositivo pedagógico prioritário na política de Educação Especial contemporânea, tendo em vista  sua característica de não substituição do espaço da sala de aula comum e sim como complementar/suplementar da mesma..

Educação especial